New Century Club bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 New Century Club (Delaware), ID-Nr. 83001336
 New Century Club (New York), ID-Nr. 85002289